Тонга дебютира на Олимпийски игри през 1984 в Лос Анджелис оттогава насетне участва във всички летни Олимпиади. Островната държава никога не е участвала на Зимни олимпийски игри, но за Игрите във Ванкувър прави неуспешен опит неин представител да спечели квота за състезанието по спускане със спортни шейни.

Спортистите на Тонга са спечелили само един медал, с което поставят рекорда за най-малобройната държава с олимпийско отличие.

Олимпийският комитет на Тонга е признат от Международния олимпийски комитет през 1984.

Резултати по игри

Медалисти

Външни препратки 
 Олимпийски комитет на Тонга

Страни на олимпийските игри
Олимпийски игри